Альвéра () — французское женское имя.

 Альвера Перигорская (конец III века) — католическая святая.

Альвера́ () — итальянская фамилия.

 Альвера, Альберто (род. 1992) — итальянский кёрлингист, сын Фабио Альвера.
 Альвера, Клаудия (род. 1966) — итальянская кёрлингистка, сестра Фабио Альвера.
 Альвера, Массимо (род. 1957) — итальянский кёрлингист.
 Альвера, Нелла (род. 1941) — итальянская кёрлингистка.
 Альвера, Ренцо (1933—2005) — итальянский бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Италии. Дважды серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1956 года, многократный чемпион мира.
 Альвера, Фабио (род. 1959) — итальянский кёрлингист, третий в команде Италии на Олимпийских играх 2006 года. Тренер сборной Италии по кёрлингу.
 Альвера, Элеонора (род. 1982) — итальянская кёрлингистка, дочь Фабио Альвера.

Примечания